Stazione di Gravina in Puglia (FAL)
 Stazione di Gravina in Puglia (RFI)